Rektyfikacja – termin oznaczający „prostowanie” lub „wzorcowanie” może odnosić się do jednego z następujących pojęć:
 rektyfikacja w chemii
 rektyfikacja w górnictwie
 rektyfikacja w kartografii
 rektyfikacja w matematyce
 rektyfikacja w metrologii
 rektyfikacja w postępowaniu administracyjnym

Zobacz też 
 rektyfikowalność w matematyce

Uwagi 

ja:蒸留#精留